Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Lyminge
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Maidstone
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Medway
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Monks Horton
 Broad Street – w Oksford, w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Broad Street – stacja metra w Nowym Jorku (USA)
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Broad Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)